Politics, deutsch politische Prozesse, bezeichnet die prozesshafte Dimension von Politik, übernommen aus der angelsächsischen Politikwissenschaft, in der sich die unterschiedlichen Aspekte von Politik auch in der Sprache niederschlagen. Im Gegensatz zur institutionellen (Polity) und inhaltlichen (Policy) Dimension wird dort mit Politics die Dimension politischer Verfahren bezeichnet, beispielsweise Wahlverfahren, Abstimmungen, aber auch Lobbyismus und Öffentlichkeitsarbeit. Im Deutschen wird dieser nicht näher spezifizierte Bedeutungsraum der Regulierung gesellschaftlichen Zusammenlebens unter der mehrdeutigen Bezeichnung „Politik“ zusammengefasst.

Die Politikwissenschaft hat sich in ihrer historischen Entwicklung nach der Analyse der Verfasstheit politischer Systeme (Polity) in einer 2. Phase mit diesem Aspekt der Politik befasst. Mit der Erforschung der Politics beschäftigen sich Prozessanalysen.

Siehe auch 
 Mehrdimensionaler Politikbegriff der jüngeren politikwissenschaftlichen Diskussion

Einzelnachweise 

Politikwissenschaft
Englische Phrase